Carl de Boor ist der Name folgender Personen:

* Carl de Boor (Byzantinist) (Carl Gotthard de Boor; 1848–1923), deutscher Byzantinist
 Carl de Boor (Mathematiker) (Carl-Wilhelm Reinhold de Boor; * 1937), deutsch-amerikanischer Mathematiker